

Cinema e televisione
Michael Fox (1921-1996) – attore statunitense
Michael J. Fox (n. 1961) – attore statunitense

Sport
Michael Fox (n. 1961) – calciatore statunitense
Michael Fox (n. 1967) – giocatore di football statunitense
Michael Fox – giocatore e allenatore di baseball statunitense